Тра́нспортное предприя́тие — промышленное предприятие, основной задачей которого является перевозка людей и/или транспортировка грузов.

Транспортные предприятия подразделяются на предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, осуществляющие грузовые перевозки, и смешанные предприятия, осуществляющие как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Грузовые перевозки принято разделять на транспортные и логистические компании. Транспортные компании работают преимущественно со своим автопарком, логистические в основном передают заказ конечному исполнителю.

Типы транспортных предприятий России по видам используемого транспорта 
Железнодорожный транспорт

 ОАО «Российские железные дороги» — объединённая грузо-пассажирская компания — естественный монополист
 Предприятия промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ)
 Прочие грузо-пассажирские железнодорожные компании (например, ОАО «Железные дороги Якутии»)
 Отдельные компании пригородных железнодорожных перевозок
 Метрополитены

Наземный общественный и автомобильный транспорт

 Объединённые муниципальные предприятия городского транспорта (например, ГУП «Мосгортранс»)
Транспортно-экспедиторские предприятия по перевозке грузов (например, Деловые Линии, ПЭК)
 Предприятия городского электротранспорта, трамвайно-троллейбусные управления
 Автотранспортные предприятия: осуществляющие автобусные перевозки пассажирские и грузовые по перевозке грузов — ПАТП, АТП
 Таксомоторные парки

Водный транспорт

 Речные пароходства
 Морские пароходства

Воздушный транспорт

 Пассажирские авиапредприятия (авиакомпании)
 Авиапредприятия грузовых (карго) перевозок 

Транспорт